Minerve steht für:
 Minerve, Gemeinde im Département Hérault, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich
 La Minerve, Gemeinde in Québec, Kanada
 Minerve (Schiff, 1964), französisches U-Boot der Daphné-Klasse
 Minerve (Schiff, 1936), französisches U-Boot der Minerve-Klasse (1934)
 Minerve (Fluggesellschaft), ehemalige französische Fluggesellschaft
 Minerve (Band), deutsche Popband

Siehe auch:
 Geezil Minerve, Jazzmusiker
 La Minerve (Begriffsklärung)
 Minerva (Begriffsklärung)
 Minerve-Riff